Battant est le nom d'un des plus vieux quartiers de Besançon, situé sur la rive droite du Doubs, au nord du méandre où la ville s'est d'abord développée.
 Battant est le nom d'un groupe de New Wave londonien.
 Un battant, est la partie ouvrante sur des gonds d'une porte ou d'une fenêtre.
 Un battant est la pièce métallique (marteau) qui frappe l'intérieur d'une cloche pour émettre un son.
 Un battant de barrages mobiles à battant est une vanne pivotant autour d'un axe pour réguler le flux.
 Un battant de Vanne est un clapet; clapet de retenue ou clapet de non-retour.
 Un battant est un ouvrage installé au fil de l'eau transformant le mouvement circulaire de sa roue à aubes en mouvement alternatif. Les taillanderies, (Martinet (industrie)) sont des battants, moulin à écorces ou à tan (tain)…
 Un battant est une personne particulièrement combative et énergique.